Полутово — название населённых пунктов:

Россия 
 Полутово — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Полутово — деревня в Ефремовском районе Тульской области.